Daraa (stad), stad in Syrië
 Daraa (gouvernement), gouvernement in Syrië